Uprising — студийный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley & The Wailers, вышедший в 1980 году.

Uprising — последний альбом, вышедший при жизни Боба Марли, посвящён верованиям раста. Религиозная тематика достигает своего пика в завершающей альбом акустической балладе 
«Redemption Song».

Список композиций 
Все композиции написаны Бобом Марли.

Сторона А

 «Coming in From The Cold» – 4:31
 «Real Situation» – 3:08
 «Bad Card» – 2:48
 «We and Dem» – 3:12
 «Work» – 3:40

Сторона Б

 «Zion Train» – 3:34
 «Pimper's Paradise» – 3:26
 «Could You Be Loved» – 3:56
 «Forever Loving Jah» – 3:51
 «Redemption Song» – 3:47

Бонус-треки CD-издания 2001 года

 «Redemption Song» (Band version) – 4:47
 «Could You Be Loved» (12" version) – 5:24

Участники записи 

 Боб Марли — вокал, ритм-гитара, акустическая гитара
  — бас-гитара, ритм-гитара, фортепиано, перкуссия
  — ударные, перкуссия
  — клавишные, бэк-вокал
  — перкуссия
  — соло-гитара, бэк-вокал
 I Threes — бэк-вокал
  — соло-гитара
  — клавишные

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альбомы 1980 года
Альбомы Island Records
Альбомы Боба Марли
Альбомы на английском языке